

Carriera

Club 
Ha mosso i primi passi nel campionato congolese di calcio. Nel 2020 è stato acquistato dallo Young Boys, in Svizzera.

Nazionale
Ha esordito in nazionale il 10 gennaio 2016.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

TP Mazembe: 2015-2016

Young Boys: 2019-2020, 2020-2021

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale della Repubblica Democratica del Congo